Júlio Endi Akamine, um bispo católico brasileiro
Shingo Akamine
Seichi Akamine

Desambiguação